Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Gemischten Doppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1968.

Setzliste

Turnierplan

Zeichenerklärung

Ergebnisse

Quellen 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes der DDR, 12. Jahrgang (1968), Heft 5
 Berliner Zeitung vom 3. Juli 1968, Seite 8

Anmerkungen 

1968
Tennisturnier 1968